Michael »Mikko« Kozarowitzky, finski dirkač Formule 1, *17. maj 1948, Helsinki, Finska.

Mikko Kozarowitzky je upokojeni finski dirkač Formule 1. V svoji karieri je nastopil le na dveh dirkah v sezoni 1977, Velikih nagradah Švedske in Velike Britanije, toda z dirkalnikom March 761 se mu obakrat ni uspelo kvalificirati na dirko.

Popolni rezultati Formule 1
(legenda)

Kozarowitzky, Mikko
Kozarowitzky, Mikko
Kozarowitzky, Mikko
Kozarowitzky, Mikko
Kozarowitzky, Mikko